La pluie noire désigne un phénomène observé quelques minutes après un bombardement atomique, notamment lors des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki : la pluie tombant après le bombardement est noircie par les cendres et poussières radioactives (voir Retombée radioactive). Il en est fait référence dans :
 Pluie noire, roman de Masuji Ibuse ;
 Pluie noire, film du réalisateur japonais Shohei Imamura s'inspirant du roman précédent ;
 Black Rain, polar du réalisateur américain Ridley Scott

Voir aussi 

  : productions anglo-saxonnes sur le même thème